Зимняя классика НХЛ 2010 — третий матч регулярного чемпионата НХЛ на открытом воздухе, который состоялся 1 января 2010 года на домашнем стадионе бейсбольного клуба Бостон Ред Сокс — Фенуэй Парке между Бостон Брюинз и Филадельфией Флайерз.

Помимо Бостона, на проведение «Зимней классики» претендовали: Лас Вегас, новый Янки Стэдиум в Нью-Йорке, Роуз Боул в Калифорнии, Вашингтон и Детройт.

Возможными соперниками «Медведей» также рассматривались Вашингтон Кэпиталз и Нью-Йорк Рейнджерс.

Генеральным спонсором матча является компания Bridgestone.

Матч, на котором присутствовало 38 112 болельщиков, закончился победой «Бостона» в овертайме 2:1.

Трансляция 
Телевизионные трансляции игры вели каналы NBC — в США, CBC (на английском) и кабельный оператор «RDS» (на французском) — в Канаде, а также спутниковый канал ESPN America — на Европу.

Радио трансляции осуществляли Sirius XM Radio, WBZ-FM (в Бостоне) и WIP (в Филадельфии).

По данным канала NBC классика 2010 имела самый низкий рейтинг из всех.

Униформа 
«Филадельфия» выступала в форме образца сезона 1973/74, а «Бостон» в комбинации форм 1948—1949 и 1955—1957 годов. Как и все прошлые разы, форму для Зимней классики выпустила фирма «Рибок».

Ход матча 
Первый период прошел в равной борьбе и зрители голов не увидели. На пятой минуте второго периода броском от синей линии счет в матче открыл игрок «Филадельфии» — Дэнни Сиврэ. В концовке третьего периода Киммо Тимонен получает удаление за подножку и Марк Рекки реализует большинство, чем сравнивает счет в матче и переводит игру в овертайм. В дополнительное время Марко Штурм в контратаке к радости местной публике, приносит победу «Бостону».

Интересные факты 
 Драка в первом периоде между Шоном Торнтоном и Даниэлем Карчилло стала первой для «Зимней классики»;
 Первый матч «Зимней классики» в котором победили хозяева;
 Первый матч «Зимней классики» в котором не участвовало ни одного российского игрока.

См. также 
 НХЛ в сезоне 2009-2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ

Зимняя классика НХЛ

2010 год в хоккее
2010
Январь 2010 года
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Бостоне